Seventeen bezeichnet 

 Seventeen (Magazin). ein US-amerikanisches Teenager-Magazin
 Seventeen (japanische Zeitschrift), eine japanische Mädchenzeitschrift
 ein niederländisches pornografisches Magazin- und Filmlabel, siehe Video Art Holland
 ein Magazin von Video Art Holland
 Seventeen – Mädchen sind die besseren Jungs, ein Fernsehfilm (2003)
 Seventeen (südkoreanische Band), eine südkoreanische K-Pop Boygroup (Gründung: 2013)
 Seventeen (indonesische Band), eine indonesische Band
 Seventeen (Roman), ein Roman von Booth Tarkington

Siehe auch:
 17 (Begriffsklärung)